Arino ou Ariño sont des patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Aitor Ariño (né en 1992), joueur gallois de handball
 (1883-1969), actrice argentine
 (née en 1991), nageuse argentine
Manu Morlanes Ariño (né en 1999), joueur espagnol de football
Shinya Arino (né en 1972), membre du groupe japonais 
 (né en 1980), coureur courte piste japonais

Toponyme

Ariño, commune de la province de Teruel

, village de la république des Maris

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme